Kristina Svensson kan syfta på:

Kristina Svensson, S-politiker, född 1940
Kristina Svensson, född 1969, journalist och programledare som nu heter Kristina Ekero Eriksson
Kristina Svensson (författare), född 1971